BAM puede referirse a:

 Banda Ancha Móvil, servicio de acceso a Internet mediante banda ancha.
 Buque de Acción Marítima, tipo de buque modular fabricado para la Armada española.
 BAM, canción de Miranda Cosgrove.